Kumarinska kiselina (molekulska formula C9H8O3, molska masa : 164.16 g/mol) se može odnositi na:
 o-Kumarinska kiselina
 m-Kumarinska kiselina
 p-Kumarinska kiselina